Toponímia:
 Collado de Contreras, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Collado del Mirón, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Collado de la Vera, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Collado Hermoso, municipi de la província de Segòvia a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Collado Mediano, municipi de la Comunitat de Madrid 
 Collado Villalba, municipi de la Comunitat de Madrid 
 El Collado Blanco, lloc al terme municipal de Cirat, a la comarca de l'Alt Millars, País Valencià 
 El Collado dels Gabriels, nucli de població valencianoparlant de l'altiplà del Carxe al municipi murcià de Favanella 
 Biografies:
 Adrià Collado (Barcelona, 1972), actor i empresari català 
 Agustín Collado del Hierro
 Berta Collado Rivera (Talavera de la Reina, 1979), presentadora i periodista espanyola 
 José Manuel Collado y Parada (Sant Sebastià, 1792 -Madrid, 1864), polític espanyol 
 Josep Collado i Forner (1953), jugador d'escacs català
 Maria Concepció Collado i Villa (Barcelona, 1965), alcaldessa de Santa Maria de Martorelles des de l'any 2007 
 Lluís Collado (València 1520-1598), metge valencià, catedràtic d'anatomia de la Universitat de València i fou protometge i visitador del regne (1576 -98) 
 Luis Collado (Lebrija, Andalusia, segle XVI), enginyer de l'exèrcit espanyol a Itàlia durant el regnat de Felip II 
 Rafael Collado García (Albacete, 1969), futbolista castellanomanxec que jugava de defensa